Endolophia är ett släkte av fjärilar. Endolophia ingår i familjen Crambidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Endolophia